Радис Нурисламович Тутманов () — солист Ансамбля народного танца им. Ф.Гаскарова. Народный артист РБ (1994).

Биография 
Тутманов Радис Нурисламович родился 5 августа 1953 года в деревне Ишмурзино Баймакского района БАССР.

В 1974 году окончил Башкирское культурно-просветительское училище в Стерлитамаке, в 1998 году — Российский университет театрального искусства (педагог Е. П. Валукин).
 
Место работы: c 1975 по 1995 годы работал в Ансамбле народного танца имени Ф.Гаскарова, в 1992—1993 годах преподавал хореографию в Уфимском хореографическом училище, в 1996—2000 годах — балетмейстер Башкирской филармонии, в 2002—2004 годах — педагог-балетмейстер Учалинского училища искусств и культуры.

Как хореограф, поставил в ансамбле танцы «Башҡoрт егеттәре бейеүе» («Джигитовка»), «Русский танец» и др.

Гастролировал по СССР и в около 20 странах мира.

Танцы 
«Бөркөткә һунар уйыны» («Игра-охота на беркута»), «Бүләк» («Подарок»), «Гульназира», «Дуҫлыҡ» («Дружба»), «Еҙ үксә» («Медный каблук»), «Тимербайҙың улдары» («Сыновья Тимербая»), «Өс туған» («Три брата») и др.

Награды и звания 
 Заслуженный артист Башкирской АССР (1988).
 Народный артист Башкортостана (1994).
 Почётная грамота Министерства культуры РБ (2013).

Ссылки 
  Статья в Башкирской энциклопедии
 https://web.archive.org/web/20140305203234/http://ufa.regionz.ru/index.php?ds=33233

Выпускники ГИТИСа
Преподаватели Башкирского хореографического колледжа